Genete Mariam est une ville de l'ouest de l'Éthiopie, dans la région de Benishangul-Gumaz. Elle se trouve à  et à  d'altitude.

Ville dans la région Benishangul-Gumuz